HMS Theseus kan verwijzen naar een van de volgende Britse marineschepen:

 HMS Theseus (1786) - linieschip
 HMS Theseus (1892) - kruiser
 HMS Theseus (1944) - vliegdekschip